U 650 oder U-650 bzw. U650 steht für:

 U 650 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 650, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 407.
 U 650, ein Traktorenmodell von Uzina Tractorul Brașov in Rumänien.
 U 650, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U650